Бен Ги́бсон (; 15 января 1993, Нанторп, Мидлсбро, Северный Йоркшир) — английский футболист, защитник английского клуба «Норвич Сити».

Клубная карьера

«Мидлсбро» 
Бен — воспитанник молодёжной академии «Мидлсбро» и бывший капитан команды до 18 лет.
25 апреля 2011 года он дебютировал в первой команде «Мидлсбро» в матче против «Ковентри Сити», заменив на 41-й минуте получившего травму Эндрю Дэвиса.

2 августа 2011 года Бен был отправлен в аренду в клуб Лиги Два «Плимут Аргайл». 6 августа защитник дебютировал за «пилигримов» в матче против «Шрусбери Таун», проведя на поле все 90 минут. 20 августа в матче с «Джиллингемом» Гибсон получил первую в карьере красную карточку. 1 ноября 2011 года «Плимут» продлил аренду Бена ещё на три месяца, однако через месяц сделка была досрочно разорвана и защитник вернулся обратно в «Боро».

9 февраля 2012 года Гибсон до конца сезона отправился в аренду в клуб Конференции «Йорк Сити». 12 мая Бен стал обладателем FA Trophy в составе «Йорка», одолевшего в финальной встрече на стадионе Уэмбли «Ньюпорт Каунти» 2:0. 20 мая юный защитник выиграл свой второй трофей на клубном уровне — в финале плей-офф Конференции, снова на Уэмбли, «Йорк» переиграл «Лутон Таун» (2:1).

14 августа 2012 года Бен на правах аренды перебрался в клуб Лиги Один «Транмир Роверс» и в тот же день дебютировал за свою новую команду в победном матче Кубка Лиги против «Честерфилда» (2:1). Застолбив за собой позицию центрального защитника, Бен сыграл весомую роль в восхождении «Роверс» на лидирующие позиции в чемпионате. 1 декабря в игре Кубка Англии против «Честерфилда» Бен получил повреждение паховых связок и выбыл на полтора месяца, в результате чего был вынужден вернуться в «Мидлсбро». Тем не менее, уверенная игра защитника в Лиге не осталась без внимания руководства «Боро», и 18 декабря 2012 года Бен подписал с «речниками» новый 4-летний контракт.

14 марта 2013 года Бен Гибсон снова отправился в аренду в «Транмир Роверс». 24 марта в игре против «Стивениджа» Бен забил свой первый гол на профессиональном уровне, который в итоге оказался победным (3:1).

В сезоне 2013/14 защитник начал всё чаще появляться в основном составе «Боро». 1 октября 2013 года Гибсон открыл счёт своим голам за «речников», поразив ворота «Хаддерсфилд Таун» в ничейном поединке (1:1).

«Бернли» 
5 августа 2018 года Гибсон за 15 млн фунтов стерлингов перешёл в «Бернли». Личный контракт футболиста был заключён на четыре года. 16 августа дебютировал за «Бернли» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Истанбул Башакшехира» (1:0).

Карьера в сборной 
В 2010 году Бен вместе с товарищами по молодёжной команде «Мидлсбро» Люком Уильямсом и Бруно Пилатушем стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет. В 2015 году в составе молодёжной сборной Англии принимал участие в молодёжном Чемпионате Европы.

24 марта 2017 года впервые был вызван в первую сборную Англии вместо получившего травму Криса Смоллинга. 26 марта Гибсон попал в заявку, но остался в числе запасных в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Литвы (2:0).

Достижения 
 Победитель юношеского чемпионата Европы по футболу: 2010
 Победитель плей-офф Конференции: 2011/12
 Трофей Футбольной ассоциации: 2011/12
 Победитель Футбольной лиги Англии: 2015/16 (2-е место)

Личная жизнь 
Бен — родной племянник владельца «Мидлсбро» Стива Гибсона.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Норвич Сити»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Норвич Сити»